naar een van de volgende stadspoorten in Italië genoemd naar de vrijheidsstrijder Giuseppe Garibaldi uit de 19e eeuw:

 Porta Garibaldi (Bergamo), voorheen Porta San Lorenzo genoemd
 Porta Garibaldi (Catanië), voorheen Porta Ferdinandea genoemd
 Porta Garibaldi (Chioggia), voorheen Porta di Santa Maria of Torre di Santa Maria genoemd
 Porta Garibaldi (Marsala), voorheen Porta di Mare genoemd
 Porta Garibaldi (Milaan), voorheen Porta Comasina genoemd
 Porta Garibaldi (Pisa)

Zie ook 
 Garibaldi, doorverwijspagina